Клосс — фамилия.

Известные носители:

 Клосс, Билл (англ. Bill Kloss; 1922—2011) — американский профессиональный баскетболист.
 Клосс, Борис Михайлович (род. 1932) — российский историк, источниковед, археограф и палеограф; кандидат физико-математических наук, доктор исторических наук.
 Клосс, Жонатан (род. 1992) — французский футболист.
 Клосс, Иоанн Георг Буркгард Франц (Kloss; 1787—1854) — исследователь масонства, был врачом во Франкфурте-на-Майне.
 Клосс, Мориц (Kloss; 1818—1883) — немецкий популяризатор гимнастики.
 Клосс, Сесил Боден (англ. Cecil Boden Kloss; 1877—1949) — английский зоолог и орнитолог.
 Клосс, Карли (род. 1992) — американская супермодель.
 Клосс, Фредерик Теодор (1802—1876) — немецкий и датский художник-маринист, масон.

См. также 
 Клос